Trivium steht für:

 Trivium, die drei sprachlichen Universitätsfächer des Mittelalters
 Trivium (Algorithmus), eine Stromchiffre aus dem eSTREAM-Portfolio
 Trivium (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Trivium (Zeitschrift), deutsch-französisches sozialwissenschaftliches Online-Magazin

Siehe auch: